Iași steht für:

 Iași (deutsch Jassy, veraltet Jassenmarkt), eine Universitätsstadt im Nordosten Rumäniens, Region Moldau und die Hauptstadt des gleichnamigen Kreises
 Kreis Iași, rumänischer Kreis in der Region Moldau
 Iași (Brașov), Dorf ohne Gemeindestatus im Kreis Brașov
 Iași (Gorj), Dorf ohne Gemeindestatus im Kreis Gorj